gmina Wierzbica – gmina wiejska, powiat chełmski, woj. lubelskie
 gmina Wierzbica – gmina wiejska, powiat radomski, woj. mazowieckie

dawne gminy:
 gmina Wierzbica – dawna gmina wiejska, powiat radomski, woj. kieleckie
 gmina Wierzbica – dawna gmina wiejska, powiat rawski, woj. lwowskie
 gmina Wierzbica Górna (daw. gmina Wierzbica Polska) – dawna gmina wiejska, powiat kluczborski, woj. opolskie